Бранко Ђурић (Шабац, 4. октобар 1949) српски je глумац.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1970-е
|-
| 1974. || Клитемнестра || глас
|-
| 1974. || Зашто је пуцао Алија Алијагић || Родољуб Чолаковић
|-
| 1974. || Батаљон је одлучио || 
|-
| 1975. || Игњатовић против Гебелса || 
|-
| 1975. || Сарајевски атентат || 
|-
| 1976. || Врхови Зеленгоре || Рајко Ђуровић
|-
| 1976. || Метак у леђа || 
|-
| 1976. || Први гарнизон || 
|-
| 1977. || Под истрагом || Исус
|-
| 1978. || Стићи пре свитања || Веља
|-
| 1979. || Пупинове звезде || Крокер
|-
| 1979. || Партизанска ескадрила || Славен
|-
| 1979. || Слом || Васа Јоцић
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1980-е
|-
| 1980. || Плажа (ТВ филм)|| 
|-
| 1980. || Дуња || 
|-
| 1981. || Последњи чин || страни војни аташе
|-
| 1981. || Краљевски воз || Војин
|-
| 1982. || Шпанац || Кића Миловановић 
|-
| 1982. || Мирис дуња || Шторм
|-
| 1983. || Дани Авној—а ||
|-
| 1984. || Шта се згоди кад се љубав роди || Наташин отац
|-
| 1984. || Јагуаров скок || Инспектор

|-

| 1985. || Судбина уметника - Ђура Јакшић (ТВ)  || Тужилац
|-
| 1985. || Кућа на пијеску || 
|-
| 1986. || Ловац против топа || Надређени у републичкој централи обласног центра за утврду идентитета
|-
| 1986. || Знак (ТВ серија) || Ђуро
|-
| 1986. || Un ponte per l'inferno || Мајор Шулц
|-
| 1986. || Вртешка (ТВ) || 
|-
| 1986. || Одлазак ратника, повратак маршала || пуковник Хантингтон
|-
| 1987. || Резервисти || 
|- 
| 1988. || Вања ||
|-
| 1989. || Специјална редакција (ТВ серија) || Друг Јорга
|-
| 1989. || Il Colpo || Виктор Зарди
|-
| 1989. || Најбољи || мајор Ђаја
|-
| 1989. || Afganistan - The last war bus || руски командант
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1990-е
|-
| 1991. || Бољи живот 2 || лекар
|-
| 1993. || Срећни људи || судија
|-
| 1997. || Горе Доле || Бошков ученик, Атанасије Овчински Бабић
|-
| 1998. || Враћање || Менаџер
|-
| 1999. || Породично благо || доктор Страхиња
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2003. || Професионалац || шеф ресторана
|-
| 2007. || Љубав, навика, паника || Драган
|-
| 2007-2008. || Љубав и мржња || Богдан
|-
| 2009. || Село гори... и тако || начелник болнице
|-
| 2009-2011. || Село гори, а баба се чешља (ТВ серија) || начелник болнице
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2013. || Војна академија 2 || доктор
|-
| 2014. || Равна гора || владика Никанор
|-
| 2014. || Војна академија || доктор
|-
| 2014. || Пети лептир || доктор
|-
| 2015. || Звездара || амбасадор
|-
| 2016. || Убице мог оца || адвокат Љубинковић
|-
| 2017. || Врати се Зоне || поп Божа
|-
| 2019. ||  Црвени месец || доктор
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2020-е
|-
| 2022. ||  Блок 27 || Борислав
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1949.
Шапчани
Српски глумци
Југословенски глумци